Сумароков (Сумарокова) — русская фамилия. Происходит от древнерусского мужского имени Сумарок (Суморок), которое давали ребёнку, родившемуся поздно вечером, в сумерки.

Известные носители

А

В 
 Сумароков, Валерий Николаевич (род. 1946) — советский и российский учёный, доктор экономических наук, профессор.
 Сумароков, Вениамин Михайлович (1943—2006) — полномочный представитель президента РФ в Кировской области.
 Сумароков, Владимир Михайлович (1881—1921) — член Всероссийского учредительного собрания от партии кадетов.

Е—О 
 Сумароков, Евгений Николаевич (1884—1949) — юрист, церковный историк, педагог и писатель.
 Сумароков, Илларион Никифорович (около 1750—после 1796) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер, капитан бригадирского ранга.
 Сумароков, Илья Алексеевич (род. 1936) — советский и российский сельскохозяйственный деятель, народный депутат СССР.
 Сумароков, Леонид Николаевич (1938—2019) — российский учёный, член-корреспондент АН СССР и РАН.
 Сумароков, Николай Степанович (1727—1812) — историк, первый учёный, изучивший историю костромского края.
 Сумароков, Олег Михайлович (1930—2002) — петербургский музыкант, вдохновитель и основатель клуба НЧ/ВЧ.

П 
 Сумароков, Павел Иванович (1767—1846) — писатель, сенатор, действительный тайный советник, член Российской академии.
 Сумароков, Панкратий Платонович (1765—1814) — писатель, основатель сибирской журналистики.

С 
 Сумароков, Сергей Павлович (1793—1875) — граф, генерал-адъютант, генерал от артиллерии, участник Отечественной войны 1812 года, член Государственного совета.

Составные фамилии



Топоним 
 Сумароков — хутор в Старооскольском городском округе Белгородской области России.

См. также 
 
 Сумароково
 Сумароковы — русский графский и дворянский род